Iván Moreno puede referirse a:
Personas
 Iván Moreno y Fabianesi (1979-), futbolista español nacionalizado argentino.
 Iván Moreno (1981-), futbolista español.
 Iván Moreno Rojas (1962-), político colombiano.
 Iván Moreno Navas (1989-), piloto de motociclismo español.
 Iván Moreno López (1942-), atleta chileno.
 Iván Moreno (1975-), futbolista mexicano.
 Iván Jared Moreno (1998-), futbolista mexicano.
Recintos
 Estadio Iván Elías Moreno, recinto deportivo en el distrito de Villa El Salvador, provincia de Lima, Perú.